de Boer har flere betydninger:
 Jan de Boer (1859, Nieuwe Pekela  1941, Amsterdam), en nederlandsk gymnast
 (Franciscus) "Frank" de Boer (* 1970, Hoorn), en tidligere hollandsk fodboldspiller
 (Ronaldus) "Ronald" de Boer (* 1970, Hoorn), en tidligere hollandsk fodboldspiller

Nederlandske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne